Бернарда Пера (; род. 3 декабря 1994 года в Задаре, Хорватия) — профессиональная американская теннисистка хорватского происхождения; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021); победительница трёх турниров WTA (из них два в одиночном и разряде).

Общая информация 
Бернарда — одна из трёх детей Вальтера и Лидии Пера; её сестру зовут Ана, а брата Андреа.

Пера родилась и проживает в хорватском Задаре, тренируется в Загребе. Начала играть в теннис в возрасте пяти лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 

Пера дебютировала в WTA туре в квалификации на Открытый чемпионат США 2014 матчем против хорватки Мирьяны Лучич-Барони, в котором проиграла в трёх сетах и не вышла в основную сетку турнира.

В одиночном разряде WTA тура свою первую победу на турнире Большого шлема одержала на Australian Open 2018, куда она пробилась как «лаки-лузер» после того, как Маргарита Гаспарян снялась с турнира. Во втором раунде того же турнира Пера переиграла девятую сеяную Йоханну Конту из Великобритании. В третьем раунде она проиграла чешке Барборе Стрыцовой. 8 октября 2018 года она поднялась на наивысшую позицию на тот момент в карьере и стала 67-м номером мирового рейтинга WTA.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Мариам Болквадзе в трёх сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (21)

Победы (9) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 20 января 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Хорватии
Теннисисты США